

Muziek 
 Mike Clark (drummer) - Amerikaans jazzdrummer
 Mike Clark (gitarist) - Amerikaans gitarist
 Mike Clark (muzikant) - Amerikaans gitarist en keyboardspeler
 Mike E. Clark - producent van rapmuziek

Politiek 
 Michael Clark  - Brits politicus
 Michael Clark - Canadees politicus

Sport 
American football
 Mike Clark (kicker) - Amerikaans professioneel American footballspeler
 Mike Clark (verdediger) - American footballspeler
 Michael Clark (wide receiver) - American footballspeler

Voetbal
 Michael Clark (voetballer) - Brits voetballer
 Mike Clark (voetballer) - Amerikaans voetballer

Cricket
 Michael Clark (Nieuw-Zeelands cricketspeler) - Nieuw-Zeelands cricketspeler
 Michael Clark (Australisch cricketspeler) - Australisch cricketspeler

Andere sporten
 Michael Clark (Australian footballspeler) - Australian footballspeler
 Mick Clark - rugby leaguespeler
 Mike Clark (honkballer) - Amerikaans honkballer
 Michael Clark (bokser) - Amerikaans bokser
 Michael Clark II - Amerikaans golfspeler

Anders 
 Michael Clark (danser) - Schots danser en choreograaf
 Michael Clark (kunstenaar) - Britse kunstenaar
 Mickey Clark - financieel journalist
 Mike Clark (DC Comics) - Amerikaans striptekenaar

Zie ook 
 Michael Clarke